In 1909/10 werd het zevende Mainvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. De competitie werd georganiseerd als Nordkreisliga en had vanaf dit seizoen nog maar één reeks. 

Viktoria Hanau werd kampioen en nam deel aan de Zuid-Duitse eindronde, waar ze vierde en laatste eindigden.

Nordkreisliga

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Mainvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1909/10